fre:ac (старое название — BonkEnc) — кроссплатформенный риппер. Распространяется под лицензией GNU General Public License.

Возможности 
Помимо оцифровки аудиодисков программа способна на переконвертирование из одного аудиоформата в другой. fre: ac поддерживает такие основные аудиоформаты как MP3, Ogg Vorbis, MP4/AAC, WMA и FLAC. Имеет многоязычный интерфейс. Разработчики приложили большие усилия для поддержки кодировок Unicode. Программа способна работать с базой данных CD freedb и форматами тегов ID3v2 с помощью Юникода.

См. также 
 Audiograbber
 CD-риппер

Примечания

Ссылки 
 
Обзоры
 
 BonkEnc | PCWorld
 October 2015, «Community Choice» Project of the Month — fre:ac — SourceForge Community Blog
 May 2018, «Staff Pick» Project of the Month — fre:ac — SourceForge Community Blog

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение для работы с файловыми системами оптических дисков